San Pedro y San Pablo es un cuadro del pintor español de origen griego el Greco pintado entre el 1595 y 1600 y expuesto actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Según el profesor e historiador del arte Harold Wethey, han llegado hasta nuestros días tres obras del Greco, sobre esta temática, que conforman dos tipologías distintas. El presente lienzo es la única obra autógrafa conocida del Greco del Tipo-I, que se distingue de los otros dos lienzos por las siguientes características:

 San Pablo sostiene una espada en su mano y brazo derechos.
 Los dos apóstoles están representados delante de un fondo de cielo nuboso.

Descripción 
Nos encontramos ante una de las primeras representaciones de los santos Pedro y Pablo elaboradas por el Greco, distinguiéndose de las otras parejas de santos al estar pintado de más de medio cuerpo.

San Pedro y San Pablo sorprende por su contenido argumental y su riqueza cromática. Aunque el tema central es la reunión entre los dos apóstoles después de haber mostrado su desacuerdo, se insinúa una reconciliación no cumplida en las manos unidas que se cruzan sin llegar a tomar contacto. Al mismo tiempo, muestra un gesto de cesión o reconocimiento por parte de San Pedro, que se representa como un anciano cansado en un fondo de nubes que se abre al azul del cielo para resaltar la aureola de santidad y llevando las llaves de la iglesia. A su lado aparece la poderosa imagen de San Pablo en la plenitud de su madurez, sin aureola, con túnica verde y manto rojo, sujetando con orgullo la espada o atributo que le es propio.

Las figuras estilizadas se envuelven con pesados mantos que impiden contemplar su anatomía, destacando sus pliegos en los que se crean sugerentes contrastes luminosos. Y es que, como buen conocedor de la Escuela veneciana, el cretense modela a través del uso de luces y colores, utilizando una pincelada rápida y vigorosa que empasta la tela haciendo perder los detalles. La espiritualidad de los santos está resaltada en sus rostros, claramente diferenciados para avanzar el naturalismo de años posteriores.

Referencias

Bibliografía 

 ÁLVAREZ LOPERA, José; El Greco, La Obra esencial; Editorial Sílex; Madrid-2014; ISBN 978-84-7737-8600
 MARAÑÓN, Gregorio; El Greco y Toledo ; RBA Historia; Barcelona-2014; ISBN 978-84-9056-112-6
 WETHEY, Harold E.; El Greco y su Escuela (Volumen-II); Ediciones Guadarrama; Madrid-1967.

Enlaces externos 
 
 

Pinturas conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña
Cuadros de los años 1590
Cuadros de 1600
Pinturas representando a San Pedro
Pinturas representando a San Pablo
Obras y cuadros del Greco